BKC est un sigle qui peut désigner :
 Bernard Krief Consulting, un groupe de conseil ;
 BK Consulting, une société de services en informatique ;
 , un quartier d'affaires de Bandra à Mumbai (Bombay).

BKC est un code qui peut désigner :
  ;
 Burger King, sur le NYSE.